Ernesto Aguirre puede hacer referencia a lo siguiente:

 Ernesto Aguirre.— Un tenista chileno.
 Ernesto Aguirre Colorado.— Un militar mexicano.
 Ernesto Aguirre Manso.— Un saltador de trampolín cubano.